De Russische Supercup 2012 werd gespeeld op 14 juli 2012 in het Metallurgstadion in Samara. Landskampioen Zenit Sint-Petersburg nam het op tegen bekerwinnaar Roebin Kazan. Zenit verloor met 0-2 en greep zo voor het eerst naast de Supercup. Voor Roebin Kazan, dat de trofee in 2010 al eens had gewonnen, was het de tweede overwinning.

Wedstrijddetails 

2012
Supercup
Supercup
Rusland
Sport in Samara